CEG, sigle composé des trois lettres C, E et G, peut faire référence à :
 Collège d'enseignement général, une ancienne filière d'enseignement en France, et en vigueur actuellement dans certains pays d’Afrique francophone ;
 Centre d’études Jacques Georgin, du parti politique belge FDF ;
 Cercle des étudiants gradués de l'inraci, cercle folklorique étudiant belge.*$
 Compagnie des eaux de Goussainville , service des eaux situé dans la commune de Goussainville (Val d'Oise) depuis 1988.

CEG est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport d'Hawarden, aéroport desservant Chester en Angleterre, selon la liste des codes AITA des aéroports.
Code IATA des aéroports